Benjamin Silliman (1779-1864), chimiste américain.
 Benjamin Silliman Jr. (1816-1885), chimiste américain, fils du précédent.
 Lynn Silliman (née en 1959), rameuse d'aviron américaine.
 Mike Silliman (1944-2000), joueur de basket-ball américain.